

Patronyme
Henri Godinot, maire de Haironville ; 
Jean Godinot, religieux et producteur champenois ;
Joseph Godinot, maire de Haironville ;
Marc Godinot, paléoanthropologue français ;
Marie Godinot, créatrice de l'A.D.M.R ;
 Maurice Gaudinot (1942-), général français ;
Nicolas Godinot Deo Gratias ;
Pierre Godinot, maire de Haironville.
Alexis Godinot, consultant en RSE

Godinot